Table des caractères Unicode U+11D60 à U+11FFF.

Gunjala Gondi 
Caractères utilisés pour le .

Table des caractères 

011D6